Efterspel kan syfta på:

 Postludium
 Uppföljning på en viktig händelse
 Efterspel – avslutningen på ett samlag

Förgreningssidor